Buzási János (1912–1978) Kossuth-díjas bányamérnök
Buzási János (1925–1995) újságíró
Buzási János (1932–2012) levéltáros